

Sigle 
 Mail Delivery Agent – software che accetta messaggi di posta elettronica in entrata e la distribuisce ai rispettivi destinatari (locali o remoti)
 Magen David Adom – società nazionale israeliana della Croce Rossa Internazionale
 McDonnell Douglas Aerospace
 Minimum descent altitude – altitudine minima di discesa, in aeronautica
 Missile Defense Agency – agenzia del United States Department of Defense
 Model Driven Architecture – famiglia di standard correlati, gestiti dall'Object Management Group
 Muscular Dystrophy Association – associazione per la lotta alla distrofia muscolare
 Multiple discriminant analysis – analisi discriminante multipla, in Statistica multivariata
 Milione Di Anni

Chimica 
 MDA – 3,4-metilenediossiamfetamina

Informatica
 Monochrome Display Adapter

Codici 
 MDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Antonio Martindale AAF (Stati Uniti)
 mda – codice ISO 639-3 della lingua mada 
 MDA – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Moldavia

Televisione 
 MDA, serie televisiva del 2002.